Stadel kan syfta på:
Stadel, Zürich – ort och kommun i distriktet Dielsdorf, kantonen Zürich, Schweiz
Stadel (Winterthur) – en stadsdel i staden Winterthur, kantonen Zürich, Schweiz